Плоска има више значења:

 Плоска
 Плоска (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Плоска (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Плоска (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији